Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Daniel Silva e Caio Zampieri 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Adam Feeney /  Robert Smeets (primo turno)

 Marcio Torres /  Izak van der Merwe (semifinali)
 Leonardo Mayer /  João Souza (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2008